San Giorgio I ima više značenja:
 San Giorgio I, Siracusa
 San Giorgio I, Udine